Colubrina - género botânico da família das Ramnáceas
 Bryonia dioica - espécie de planta herbácea europeia, de flores brancas e bagas vermelhas
 Polygonum bistorta - espécie de planta herbácea da família das Poligonáceas
 Polygonum bistorta subsp. bistorta - subespécie de planta herbácea da família das Poligonáceas
 Colubrina (artilharia) - variedade de canhão naval
 Colubrina (espada) - variedade de espada de lâmina sinuosa

Desambiguação